

Toponymie 
 Rilly, ancienne commune de l'Aube, aujourd'hui intégrée à Rilly-Sainte-Syre.

Voir aussi 
 Rilly-la-Montagne
 Rilly-Sainte-Syre
 Rilly-sur-Aisne
 Rilly-sur-Loire
 Rilly-sur-Vienne